ENS est un sigle qui peut signifier :

 École nationale supérieure, catégorie d’établissements supérieurs publics ;
 , catégorie d’établissements supérieurs destinés à la formation d’enseignants et de chercheurs ;

 Espace Numérique de Santé en France;

 Espace naturel sensible ;

 Empty nose syndrome (en français, syndrome du nez vide) ;
 Ente nazionale sordi (en français, Agence nationale des sourds italienne) ;

 Ens, une commune des Hautes-Pyrénées en France ;
 Ens, un village de la commune de Noordoostpolder aux Pays-Bas.